Peanut Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Peanut Island (Florida)
 Peanut Island (Maine)
 Peanut Island (Minnesota)